Мнішек — польське прізвище.

 Єжи Август Мнішек
 Ян Кароль Мнішек
 Гелена Мнішек — польська письменниця

Населені пункти та їхні частини
 Мнішек — село в гміні Драгач Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мнішек — село в гміні Ґосцерадув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Мнішек — село в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Мнішек — село в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Мнішек — частина міста Грудзьондз в Куявсько-Поморському воєводстві
 Мнішек — частина села Ястшембсько-Старе в гміні Новий Томишль Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Мнішек — частина села Кобилята в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Мнішек — осада в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Мнішек — осада в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Мнішек — осада в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Мнішек — лісова осада в гміні Драгач Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мнішек — лісова осада в гміні Ґосцерадув Красницького повіту Люблінського воєводства

Мнішеки
Польські прізвища

Примітки